Первая Федеральная Лига Югославии 1989/1990 () — 61-й сезон чемпионата Югославии по футболу. Он начался 30 июля 1989 года и закончился 16 мая 1990 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1989/1990
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1989 году
Спорт в Югославии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990